Tilcara kan syfta på följande platser:

Argentina 

 Departamento de Tilcara, kommun, Jujuy, 
 Tilcara (kommunhuvudort i Argentina), Jujuy, 

Robotskapade Argentinaförgreningar